Дискография Фрэнка Заппы и трибьюты, посвящённые ему.

Студийные альбомы 
 Freak Out! (27 июня, 1966), US #130
 Absolutely Free (26 мая, 1967), US #41
 We’re Only in It for the Money (январь 1968), US #30 
 Lumpy Gravy (Май 1968), US #159 
 Cruising with Ruben & the Jets (2 декабря 1968), US #110 
 Uncle Meat (Апрель 1969), US #43
 Hot Rats (Октябрь 1969), US #173 
 Burnt Weeny Sandwich (февраль 1970), US #94 
 Weasels Ripped My Flesh (10 августа 1970), US #189 
 Chunga's Revenge (октябрь 1970), US #119
 Fillmore East - June 1971 (август 1971), US #38
 200 Motels (Октябрь 1971), US #59
 Just Another Band from L.A. (Март 1972), US #85 
 Waka/Jawaka (July 1972), US #152 
 The Grand Wazoo (Ноябрь 1972) 
 Over-Nite Sensation (Сентябрь 1973), US #32
 Apostrophe (') (Март 1974), US #10
 Roxy & Elsewhere (Сентябрь 1974), US #27
 One Size Fits All (Июнь 1975), US #26 
 Bongo Fury (Октябрь 1975), US #66
 Zoot Allures (Октябрь 1976), US #71 
 Zappa in New York (Март 1978), US #57
 Studio Tan (Сентябрь 1978), US #147
 Sleep Dirt (Январь 1979), US #175
 Sheik Yerbouti (Март 1979), US #21 
 Orchestral Favorites (Май 1979), US #168
 Joe's Garage: Acts I, II & III (Сентябрь 1979), US #27
 Tinseltown Rebellion (Май 11, 1981), US #66
 Shut Up 'n Play Yer Guitar (Май 1981)
 You Are What You Is (Сентябрь 1981), US #93 
 Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch (Май 1982), US #23
 The Man from Utopia (Март 1983), US #153
 Baby Snakes (Март 1983)
 London Symphony Orchestra, Vol. 1 (Июнь 1983)
 Boulez Conducts Zappa: The Perfect Stranger (Август 1984)
 Them or Us (18 октября 1984)
 Thing-Fish (Ноябрь 1984)
 Francesco Zappa (Ноябрь 1984)
 Frank Zappa Meets the Mothers of Prevention (21 ноября 1985), US #153
 Does Humor Belong in Music? (Январь 1986)
 Jazz from Hell (Ноябрь 1986) 
 London Symphony Orchestra, Vol. 2 (17 сентября 1987)
 Guitar (Апрель 1988)
 You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 1 (Май 1988)
 You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 2 (Октябрь 1988)
 Broadway the Hard Way (Октябрь 14, 1988)
 You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 3 (Ноябрь 1989)
 The Best Band You Never Heard in Your Life (Апрель 1991)
 You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 4 (14 июня 1991)
 Make a Jazz Noise Here (Июнь 1991)
 Beat the Boots (Июль 1991), на 8-ми дисках (boxed or separate):
 As an Am (записано в 1981 – 1982)
 The Ark (записано в 1969)
 Freaks & Motherfu*#@%! (записано в 1970) 
 Unmitigated Audacity (записано в 1974)
 Anyway the Wind Blows (2 discs) (записано в 1979)
 'Tis the Season to Be Jelly (записано в 1967)
 Saarbrucken 1978 (записано в 1978)
 Piquantique (записано в 1973)
 Beat the Boots II (Июнь 1992), 8 discs (boxed only):
 Disconnected Synapses (записано в 1970)
 Tengo Na Minchia Tanta (записано в 1970)
 Electric Aunt Jemima (записано в 1968)
 At the Circus (записано в 1978)
 Swiss Cheese/Fire! (2 discs) (записано в 1971)
 Our Man in Nirvana (записано в 1968)
 Conceptual Continuity (записано в 1976)
 You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 5 (July 1992)
 You Can't Do That on Stage Anymore, Vol. 6 (July 1992)
 Playground Psychotics (Октябрь 1992)
 Ahead of Their Time (Март 1993)
 The Yellow Shark (совместно с Ensemble Modern) (Ноябрь 1993), US #2 (Classical Crossover Chart)
 Civilization, Phaze III (Декабрь 1994)
 The Lost Episodes (Февраль 1996)
 Läther (Сентябрь 1996)
 Frank Zappa Plays the Music of Frank Zappa: A Memorial Tribute (Октябрь 1996)
 Have I Offended Someone? (Апрель 1997) 
 Mystery Disc (Сентябрь 1998)
 Everything Is Healing Nicely (Декабрь 1999)
 FZ:OZ (16 августа 2002)
 Halloween (4 февраля 2003)
 Joe's Corsage (30 май 2004)
 QuAUDIOPHILIAc (14 сентября 2004)
 Joe's Domage (1 октября 2004)
 Joe's XMASage (21 декабря 2005)
 Imaginary Diseases  (13 января 2006)
 Trance-Fusion (24 октября 2006)
 The Making Of Freak Out! Project/Object (5 декабря 2006)
 The Frank Zappa AAAFNRAA Birthday Bundle (15 декабря 2006 (iTunes exclusive)
 Buffalo (1 апреля 2007)
 The Dub Room Special (24 августа 2007)
 Wazoo (30 октября 2007)
 One Shot Deal (13 июня 2008)
 Joe's Menage (1 октября 2008)
 Beat the Boots III (6 CDs) (2009)
 Philly '76 (2009)
 Greasy Love Songs (2010)
 Feeding the Monkies at Ma Maison (2011)
Carnegie Hall (2011)
Understanding America (2012)
Road Tapes, Venue #1 (2012)
Finer Moments (2012)
AAAFNRAA Birtheday Bundle 21 dec. 2012: Baby Snakes - The Compleat Soundtrack (2012)

Сборники 
 Mothermania: The Best of the Mothers (Март 1969)
 The **** of the Mothers (13 октября 1969)
 The Mothers of Invention (20 июля 1970)
 Worst of the Mothers (Март 15, 1971)
 The Guitar World According to Frank Zappa (Июнь 1987)
 Cucamonga Years (10 декабря 1991)
 Strictly Commercial (Август 1995)
 Strictly Genteel (Май 1997)
 Cucamonga (Февраль 24, 1998)
 Cheap Thrills (Апрель 1998)
 Son of Cheep Thrills (Апрель 1999)
 The Secret Jewel Box: Archives Vol. 2. FZ Original Recordings (Декабрь 2001)
 Zappa Picks by Jon Fishman of Phish (Октябрь 2002)
 Zappa Picks by Larry LaLonde of Primus (Октябрь 2002)

Кавер- и трибьют-альбомы 
 King Kong: Jean-Luc Ponty Plays the Music of Frank Zappa (Jean-Luc Ponty) (1970)
 The BRT Big Band Plays Frank Zappa (BRT Big Band) (1990)
 Yahozna Plays Zappa (Yahonza) (1992)
 Zappa's Universe—A Celebration of 25 Years of Frank Zappa's Music (Joel Thome/Orchestra of Our Time)(1993)
 Harmonia Meets Zappa (Harmonia Ensemble) (1994)
 Music by Frank Zappa (Omnibus Wind Ensemble) (1995)
 Frankincense: The Muffin Men Play Zappa (Muffin Men) (1997)
 Plays The Music of Frank Zappa (The Ed Palermo Big Band) (1997)
 Dischordancies Abundant (CoCö Anderson) (1997)
 Frankly A Cappella (The Persuasions) (2000)
 The Zappa Album (Ensemble Ambrosius) (2000)
 Bohuslän Big Band plays Frank Zappa (Bohuslän Big Band) (2000)
 Ensemble Modern Plays Frank Zappa: Greggery Peccary & Other Persuasions (Ensemble Modern) (2003)
 UMO Jazz Orchestra: UMO plays Frank Zappa feat. Marzi Nyman (2003)
 Lemme Take You To The Beach: Surf Instrumental Bands playing the music of Zappa (Cordelia Records) (2005)
 Take Your Clothes Off When You Dance (The Ed Palermo Big Band) (2006)

Синглы

Ссылки 
 Официальный Сайт Фрэнка Заппы
 Основные релизы, включая тексты
 Frank Zappa: A Weirdo Discography — подробная дискография, включая посмертные релизы

 
Заппа, Фрэнк Винсент
Заппа, Фрэнк Винсент
Заппа, Фрэнк Винсент